„Хари Потър и Стаята на тайните (оригинален саундтрак към филма)“ () е филмовата музика към едноименния филм от 2002 г., композирана от Джон Уилямс и дирижирана от Уилям Рос. Първоначално музиката е трябвало да бъде изцяло дирижирана от Уилямс, но поради конфликти в графика със записването на музиката за филма на Стивън Спилбърг „Хвани ме, ако можеш“, Рос е привлечен да адаптира материала на Уилямс от Философския камък и да проведе звукозаписните сесии с Лондонския симфоничен оркестър с оркестрации, предоставени от Конрад Поуп, Еди Карам и Пийт Антъни.

При разпространението си саундтракът е наличен в една от пет различни колекционерски корици. Всяка корица включва различен герой или няколко героя над основната корица сХари, Рон и Хърмаяни.

Саундтракът е пуснат на 12 ноември 2002 г. и е номиниран за награда „Грами“ за най-добър саундтрак за визуални медии през 2003 г. Той се класира на 81 място в Билборд 200, както и на 5 място в класацията за най-добри саундтраци. В Япония албумът е златен от RIAJ за 100 000 копия, изпратени до магазините. През 2018 г. Ла-Ла-Ленд Рекърдс издава пълна версия на музиката в два компактдиска като част от комплект от три саундтрака, включващ партитурите за първите три филма за Хари Потър.

Списък с песни

Оригинално издание

Хари Потър - Колекцията от саундтраци на Джон Уилямс: Диск 4

Хари Потър - Колекцията от саундтраци на Джон Уилямс: Диск 5

Източници

Външни препратки 

 „Хари Потър и Стаята на тайните“ в Discogs
 

Хари Потър (филмова поредица)
Саундтракове
Музикални албуми от 2002 година